Сосно́вский (, , ) — русская, польская, белорусская и украинская фамилия.

Сосновский 
 
 Сосновский, Алексей Васильевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Сосновский, Альберт (род. 1979) — польский боксёр-тяжеловес.
 Сосновский, Анджей (род. 1959) — польский поэт, прозаик и переводчик.
 Сосновский, Андриан Вячеславович (род 1977) — молдавский и российский футболист.
 Сосновский, Антон Михайлович (1897—1968) — советский партийный и государственный деятель.
 Сосновский, Борис Алексеевич (род. 1941) — советский и российский учёный-психолог.
 Сосновский, Василий Осипович (1836 — не ранее 1914) — смоленский губернатор (1886—1901).
 
 Сосновский, Войцех (более известный как Sokół; род. 1977) — польский рэпер.
 Сосновский, Георгий Петрович (1899—1941) — советский археолог.
 
 Сосновский, Иван Васильевич (1868 — после 1917) — архангельский губернатор (1907—1911).
 Сосновский, Игнатий Игнатьевич (1897—1937) — деятель советских спецслужб.
 Сосновский, Игорь Петрович (1916—1988) — советский писатель и общественный деятель, директор Московского зоопарка (1951—1977), автор научно-популярных статей и книг.
 Сосновский, Лев Семёнович (1886—1937) — российский революционер и советский политический деятель, журналист, публицист.
 Сосновский, Леонид Адамович (1935—2023) — советский и белорусский учёный-механик, основоположник трибофатики.
 
 Сосновский, Оскар (1880—1939) — польский архитектор и реставратор.
 Сосновский, Павел Иванович (в монашестве Диоснисий; 1859—1918) — епископ РПЦ, епископ Измаильский, викарией Кишинёвской епархии.
 
 Сосновский, Чеслав (1867—1916) — литовский органист и композитор.
 Сосновский, Юзеф (ум. 1783) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода.
 Сосновский, Юлиан Адамович (1842—1897) — генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Сосновский, Ян (ум. 1660) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского.

Сосновская 
 Сосновская, Надежда Андреевна (урожд. Дудникова; род. 1950) — советская и российская поэтесса, бард, переводчица.
 Сосновская, Надежда Антоновна (1923—2001) — передовик советской энергетики и электрификации, Герой Социалистического Труда (1971).

Топонимы 
 Сосновский — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Сосновский — посёлок в Куйтунском районе Иркутской области
 Сосновский — посёлок в Кинельском районе Самарской области.
 Сосно́вский — посёлок в городском округе Богданович Свердловской области.

См. также 
 Сосновский район
 Сосновский Голец (урочище)
 Сосновский проспект
 Сосновское
 Соснова
 Сосновская — протока в Каргасокском районе Томской области, Россия
 Сосновская волость